Die Kameliendame bezeichnet
 Die Kameliendame, ein Roman von Alexandre Dumas dem Jüngeren
 Die Kameliendame (1921), Spielfilm von Ray C. Smallwood
 Die Kameliendame (1936), Spielfilm von George Cukor
 Die Kameliendame (1981), Spielfilm von Mauro Bolognini
 Die Kameliendame (1987), deutscher Spielfilm von John Neumeier
 Die Kameliendame (Ballett), ein Ballett von John Neumeier
 Kameliendame (Film), Spielfilm von Tom Toelle (1978)